Amerika puede referirse a:

 Amerika, miniserie de los años 1980;
 Amerika, canción de Rammstein;
 Amerika, discoteca de Buenos Aires, Argentina;
 SS Amerika, transatlántico botado en 1905
 Amerika Films, productora audiovisual independiente argentina
 Amerika Records, sello discográfico independiente argentino